Biere steht für:

 Biere (Bördeland), Ortsteil der Gemeinde Bördeland im Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Bière, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz

Biere ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Biere (* 1967), deutscher Informatiker
 Julien Biere (* 1949), deutscher Medienproduzent und Buchautor

Siehe auch:
 Bier (Begriffsklärung)